«Quixotic» — дебютный студийный альбом британской исполнительницы Мартины Топли-Бёрд, выпущенный 14 июля 2003 года. В США альбом был издан на год позже под названием Anything.

Список композиций

Quixotic 
 «Intro» — 1:11
 «Need One» — 3:55
 «Anything» — 4:25
 «Soul Food» — 5:32
 «Lullaby» — 4:22
 «Too Tough To Die» — 3:57
 «Sandpaper Kisses» — 3:52
 «Ragga» — 3:15
 «Lying» — 4:14
 «I Wanna Be There» — 1:53
 «I Still Feel» — 5:20
 «Ilya» — 4:38
 «Stevie’s (Day’s Of A Gun)» — 4:31

Anything 
 «Anything» — 4:23
 «Ragga» — 3:15
 «Need One» — 3:55
 «Soul Food» — 5:30
 «Ilya» — 4:36
 «I Still Feel» — 5:19
 «Sandpaper Kisses» — 3:52
 «Too Tough To Die» — 3:58
 «Lullaby» — 4:24
 «Outro» — 1:10

Участники записи 
 Мартина Топли-Бёрд — вокалистка, композитор, автор текстов, продюсер
 Amp 9 (музыка, продюсирование, сведение):
 Alex McGowan — гитара, орган, программирование, звукозапись
 Nick Bird — тексты песен, орган («Soul Food»)
 Steve Crittall — гитара
 Teo Miller — монтаж
 Rick Levy, Martin Jenkins — звукорежиссёры
 Jake Davies, Claire Lewis — сведение
 Tricky — программирование, вокал, пианино («Ragga»), продюсирование («Ragga», «Stevie’s (Day’s Of A Gun)»)
 Jonathan Glynn-Smith — фотограф
 Yacht Associates — оформление

Ссылки 
 Quixotic на сайте Last.fm
 Quixotic на сайте Discogs
 Anything на сайте Discogs

Альбомы 2003 года
Альбомы стиля трип-хоп
Quixotic